Cette page donne les sondages sur les élections législatives portugaises du 30 janvier 2022.  Les précédentes élections législatives avaient été remportées par le PS avec 36,34 % des voix.

Sondages 
Les résultats listés tiennent compte des votes blancs et nuls, listés dans la colonne "autres". Les votes blancs et nuls sont aussi inclus dans le pourcentage total lors des élections législatives.

Notes et références 

Élections législatives au Portugal
Portugal